Santa Rosa de Viterbo puede referirse a:
 Rosa de Viterbo, santa perteneciente a la Tercera orden de San Francisco;
 el Templo de Santa Rosa de Viterbo, ubicado en Santiago de Querétaro, en el estado de Querétaro (México);
 Santa Rosa de Viterbo, municipio ubicado en el departamento de Boyacá (Colombia);
 Santa Rosa de Viterbo, municipio ubicado en el estado de São Paulo (Brasil);
 Santa Rosa de Viterbo (meteorito), encontrado en el municipio homónimo en Colombia.